Le Royaume de Nanzhao (南诏国) est un ancien État de Chine ;
 Le xian de Nanzhao (南召县) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme